A 8ª edição da Vuelta decorreu entre 13 de Junho a 4 de Julho de 1948, A corrida foi composta por 20 etapas, num total de mais de 3990 km, com uma média de 25,723 km/h. A corrida começou e terminou em Madrid.

Etapas

Classificações 

1948
1948 no ciclismo
Desporto na Espanha em 1948